Лазари — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лазари — деревня в Полоцком районе Витебской области.

Латвия 
 Лазари — деревня в Истринской волости Лудзенского края.

Эстония 
 Лазари — деревня в уезде Вильяндимаа.

Россия 
 Лазари — деревня в Лебяжском районе Кировской области.
 Лазари — деревня в Берёзовском районе Пермского края.